Sexti Calví (en llatí Sextius Calvinus) va ser un orador romà al que Ciceró qualifica d'elegant. També diu que tenia molt mala salut, i que només podia pledejar davant dels tribunals si es trobava bé. Formava part de la gens Domícia, una família romana d'origen plebeu.

Probablement el seu nom complet era Gai Sexti Calví. Era amic del també orador Gai Juli Cèsar Estrabó Vopisc del que es diu que era guerxo d'un ull. Un C. Sextius va ser pretor l'any 99 aC i després va governar Macedònia, però no se sap si era el mateix, ja que Ciceró l'anomena C. Sentius.

Referències 

Gens Domícia
Oradors romans del segle I aC
Governadors romans
Pretors del segle I aC
Jutges europeus